Schriever (Luisiana)
 Schriever Township
 Schriever Air Force Base
 Bernard Adolph Schriever (1910-2005)

Desambiguação